De Kazachse voetbalclub Tobol Qostanay speelt sinds 2003 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Tobol Qostanay

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kazachstan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Tobol Qostanay
Tobol Qostanay